Ла-Энсина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 30,77 км². Население — 130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 134 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 La Web del Pueblo de La Encina (Salamanca)

Муниципалитеты Саламанки